Дуї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Дуї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма